Sofia av Pommern, född 1498, död 13 maj 1568, var drottning av Danmark och Norge 1523–1533, gift med kung Fredrik I av Danmark. 

Sofia var dotter till hertig Bogislav X av Pommern och prinsessan Anna Jagellonica av Polen. Hon gifte sig med prins Fredrik 1514 och blev drottning då maken avsatte sin brorson 1523.

Vid sin kröning tilldelades hon Lolland, Falster, slotten Kiel och Plön, samt byar i Holstein. Sofia levde inte vid danska hovet utan bodde separerad från maken på sina förläningar som hon regerade som autonoma områden, vilket orsakade konflikter med danska kronan till hennes död.

Barn 
 Hans (1521–1580), hertig av Schleswig och Holstein 1544–1580
 Elisabet (1524–1586), gift första gången med Magnus III av Mecklenburg-Schwerin och andra gången med Ulrik III av Mecklenburg-Güstrow
 Adolf (1526–1586), hertig av Holstein-Gottorp 1533-1586
 Anna (1527–1535)
 Dorotea (1528–1575), gift med Kristofer av Mecklenburg
 Fredrik (1529–1556), biskop av Schleswig 1551–1556

Anfäder

Källor

Kvinnor
Födda 1498
Avlidna 1568
Danmarks drottningar
Norges drottningar

de:Sophia von Pommern